

Persone
 Gaetano Chierici – paleontologo italiano
 Gaetano Chierici – pittore italiano
 Gino Chierici – architetto italiano

Pagine correlate 

 Chierico (disambigua)
 Clerici